Петро́вка () — село,
Петровский сельский совет,
Петропавловский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223883701. Население по переписи 2001 года составляло 452 человека.

Является административным центром Петровского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Катериновка,
Малониколаевка,
Марьина Роща и
Новопричепиловка.

Географическое положение 
Село Петровка находится на правом берегу реки Самара,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Новопричепиловка,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Катериновка,
на противоположном берегу — село Николаевка.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 Село было основано в конце 70–х годов XVIII века запорожскими казаками.
 В феврале 1943 года был расстрелян фашистами уроженец села, научный работник Д. М. Фомичев.
 В годы застоя на территории Петровки располагалась центральная усадьба колхоза им. Кирова, который специализировался на выращивании зерновых культур (озимая пшеница, кукуруза), подсолнечника, животноводстве.
 По состоянию на конец 1960-х годов, в селе работали восьмилетняя школа, клуб, библиотека.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Амбулатория.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания